Bob Lutz (ondernemer), een voormalige topman in de automobielindustrie
Bob Lutz (tennisser), een tennisspeler in de jaren 1970